Monn puede referirse a:
 Anthony Monn
 Imelda Coray-Monn (* 1933, Coira), una escritora y editora suiza en lengua retorromance.
 Matthias Georg Monn
 Ursela Monn

 Voolvif Monn
 Louis Guillaume Le Monnier ("Le Monn")